Rasskasy o Lenine (russisch Рассказы о Ленине ‚Geschichten über Lenin‘) steht für:

 Geschichten über Lenin (Kononow), Geschichten von Alexander Terentjewitsch Kononow (1939)
 Erzählungen über Lenin, Geschichten von Michail Michailowitsch Soschtschenko (1940)
 Erzählungen über Lenin (Film), sowjetischer Film von Sergei Iossifowitsch Jutkewitsch (1957)